Никитская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Никитская волость (Пружанский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Никитская волость (Кологривский уезд) — в составе Костромской губернии
 Никитская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии
 Никитская волость (Щигровский уезд) — в составе Курской губернии
 Никитская волость (Сычёвский уезд) — в составе Смоленской губернии